Ljerka Bočanji Antonić, novinarka, književnica, haiku-pjesnikinja. Rođena je u  Osijeku, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i ekonomski fakultet. Nakon toga zaposlila se kao novinarka u redakciji  Glasa Slavonije. U novinarstvu je provela cijeli svoj radni vijek.

Danas je u mirovini, ali se i dalje bavi publicističkim radom. Još kao gimnazijalka počela se javljati pjesmama, kratkim pričama te novinskim izvješćima u tadašnjim književnim časopisima i novinama.

Objavila je pet knjiga: 
 "Osječka pričaonica"
 "Blues za šnajdericu Herminu", Matica hrvatska, Osijek, 1998.
 "Sakadaš" (haiku)
 "Žurim na Susret ugode", Uljudbena udruga Žuri polako, Osijek, 2001.
 "Smijeh linotypa", Grafika, Osijek, 2002.

Već nekoliko godina velika joj je radost haiku-poezija, koju i sama piše. Članica je  Društva hrvatskih haiku-pjesnika, a objavljuje kontinuirano radove u nekoliko hrvatskih haiku-zbornika.

Izvor 
 Web-stranica Ljerke Bočanji Antonić  

Hrvatski pjesnici
Hrvatski novinari
Životopisi, Osijek
Hrvatski novelisti